USS John Paul Jones je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS John Paul Jones (DDG-53) 
 USS John Paul Jones (DD-932) 
 USS John Paul Jones (DDG-32)

John Paul Jones